KMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerema (Papua Nuova Guinea)